Luna může být:

 Luna (bohyně) – bohyně Měsíce v římské mytologii, obdoba řecké Seléné
 latinský název pro Měsíc, satelit Země
 Program Luna – série nepilotovaných vesmírných misí Sovětského svazu
 Luna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
 Luna (jméno) – ženské křestní jméno
 Luna Mijović – bosenská herečka
 Luna (Český Krumlov) – kulturní objekt v Českém Krumlově vybavený kinem a kavárnou
 Luna (nosná raketa) – sovětská nosná raketa
 Luna (pramen) – zřídlo velmi silně mineralizované termální vody typu HCO3-Na v Lounech
 Luna (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Tábor
 Luna (skupina) – americká hudební skupina
 Luna (Itálie) - římská kolonie
 TV Luna - bývalý slovenský televizní kanál

příjmení osob
 Antonio Manuel Luna Rodríguez – španělský fotbalista
 Diego Luna – mexický herec
 Kristián Luna – český barokní malíř

fiktivní postavy
 Král Luna z knižní série Letopisy Narnie
 Princezna Luna z animovaného seriálu My little pony: Friendship is Magic
 Královna Luna tj. královna planety Solaria v serialu Winx Club
 Luna – hrdina z modifikace počítačové hry Warcraft III jménem DotA a jejího pokračování DotA2

Související články 
 lunární kalendář
 lunární modul

Externí odkazy